Brežani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brežani, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brežani, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Brežani, une localité située dans la municipalité de Karlovac, comitat de Karlovac ;
Brezani, une localité située dans la municipalité de Rakovec, comitat de Zagreb ;
Brežani, une localité située dans la municipalité de Sveti Petar Orehovec, comitat d'Istrie ;
en Serbie
Brežani, également écrit , un village situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica.